Andrea Soddu (1974) – politico italiano
 Francesco Soddu (1959) – vescovo italiano   
 Pietro Soddu (1929) – politico italiano
 Ubaldo Soddu (1883–1949) – generale italiano